Анато́лий Кали́нин:
 Калинин, Анатолий Вениаминович (1916—2008) — русский советский писатель, поэт и драматург, публицист.
 Калинин, Анатолий Иосифович (род. 1947) — доктор физико-математических наук, доцент, профессор, заведующий кафедры БГУ.
 Калинин, Анатолий Тимофеевич (род. 1939) — советский и российский исследователь, изобретатель и коллекционер головоломок и артефактов.